Stazione di Guarda, in Italia
 Stazione di Guarda, in Svizzera